Гран-при Монако 1958 года — гонка Формулы-1, второй этап чемпионата мира. Соревнования состоялись 18 мая 1958 года.

После отсутствия на предыдущем этапе снова приняли участие команды Vanwall и BRM, так что Стирлинг Мосс снова сел за руль привычного автомобиля. На его место в команде Роба Уокера был приглашен француз Морис Трентиньян. На старте вперёд вышел Жан Бера, который лидировал вплоть до 27 круга, после чего у него отказали тормоза и он сошёл. После этого вперёд вышел Хоторн на Ferrari, ведущий плотную борьбу с Моссом. На 38 круге Мосс сошёл, а на 47 круге его примеру последовал и Хоторн — не выдержал топливный насос. Грэм Хилл, проводивший свою дебютную гонку, сошёл на 69 круге, занимая четвёртое место. Стюарт Льюис-Эванс и Тони Брукс также сошли, после чего на первом месте уже окончательно утвердился Трентиньян. Тем самым он принёс команде Роба Уокера вторую победу подряд.

Гонка 

|}

 На этом гран-при состоялся дебют будущего двукратного чемпиона мира Грэма Хилла, а также команды Лотус. Ветеран Луи Широн, напротив, этим гран-при завершил карьеру. Впервые победа досталась автомобилю, обутому в резину Dunlop.
Так же на этом гран-при дебютировал в качестве гонщика будущий глава Формулы-1 Берни Экклстоун
 Поул-позиция: Тони Брукс — 1:39,8
 Быстрый круг: Майк Хоторн — 1:40,6
 Круги лидирования: Жан Бера 27 кругов (1-27); Майк Хоторн 14 кругов (28-32, 39-47); Стирлинг Мосс 6 кругов (33-38); Морис Трентиньян 53 кругов (48-100).

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Монако